Любачув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любачувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 9155 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Антоники
 Балае
 Башня-Дольна
 Башня-Гурна
 Борова-Гура
 Будомеж
 Домбкув
 Домброва
 Хурче
 Хута-Крышталова
 Каролювка
 Кровица-Холодовска
 Кровица-Лясова
 Кровица-Сама
 Лисе-Ямы
 Млодув
 Мокшица
 Опака
 Пястово
 Подлесе
 Щуткув
 Тымце
 Вулька-Кровицка
 Залуже

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства